Партизанская армия — просторечное название крупного регулярного партизанского формирования (армия, см. напр. Советские партизаны в ВОВ), либо часть названия партизанского движения, берущее (присваивающее) его себе:
 Корейская партизанская пехота ООН (Корея, 1951—1954)
 Партизанская армия народа (Аргентина, 1963–1964)
 Партизанская армия бедных (Гватемала, 1972–1997)
 Партизанская армия свободного галисийского народа (Галисия (Испания), с 1986)
 Партизанская армия имени Тупак Катари (Боливия, с 1990)

Партизанская война